Павич — птах.
 Павич — сузір'я.
 «Павич» — срібна пам'ятна монета НБУ.

Прізвище 

 Павич Віталій Володимирович (1998—2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Милорад Павич — сербський поет.
 Милорад Павич — югославський футболіст і тренер.
 Йосип Павич — хорватський ватерполіст.